Ама́бль Оде́н (; 25 июля 1899, Лион — 25 января 1990) — французский археолог, специалист по галло-римской истории Лиона.

Биография 

Амабль Оден происходил из старинной семьи лионских гуманистов и издателей — он был сыном печатника  и братом издателя . С юности увлекался археологией, впервые принял участие в раскопках в возрасте 20 лет.

С 1952 года возглавлял раскопки римских сооружений на холме Фурвьере в Лионе, где располагался античный город Лугдун. Именно под его руководством здесь были раскопаны три выдающихся памятника археологии: античный театр, одеон и храм Кибелы.

Будучи хранителем галло-римских древностей Лиона, Одену удалось убедить тогдашнего мэра города  в необходимости создания в Лионе музея галло-римской культуры, открытие которого состоялось в 1975 году, а Амабль Оден стал его первым хранителем.

Член Академии наук, литературы и искусств Лиона.

Сочинения 

 Essai sur la topographie de Lugdunum, Lyon, Institut des études rhodaniennes de l’université de Lyon (dans Revue de géographie de Lyon, Mémoires et Documents, 11), 1956, 175 p. (3-e édition augmentée en 1964).
 Lyon, miroir de Rome dans les Gaules (coll. « Résurrection du passé »), Fayard, 1965, 224 p., ill.
 Le bifrons à l'argiletum, Lyon, 1971.
 La conspiration lyonnaise de 1790 et le drame de Poleymieux, Éditions lyonnaises d'art et d'histoire, 1984.
 Les Fêtes Solaires - Essai sur la religion primitive, Presses Universitaires de France - Collestion Mythes et Religions) 1945

В соавторстве 
 Avec Paul-Louis Couchoud : L'ascia : instrument et symbole de l'inhumation, Paris, Presses universitaires de France, 1952.

Примечания 

Археологи Франции
История Лиона